Cantonul Ressons-sur-Matz este un canton din arondismentul Compiègne, departamentul Oise, regiunea Picardia, Franța.

Comune 

|-
| Antheuil-Portes || align="right" | 416 || align="right" | 60162 || align="right" | 60019
|-
| Baugy || align="right" | 263 || align="right" | 60113 || align="right" | 60048
|-
| Belloy || align="right" | 71 || align="right" | 60490 || align="right" | 60061
|-
| Biermont || align="right" | 136 || align="right" | 60490 || align="right" | 60071
|-
| Boulogne-la-Grasse || align="right" | 285 || align="right" | 60490 || align="right" | 60093
|-
| Braisnes || align="right" | 179 || align="right" | 60113 || align="right" | 60099
|-
| Conchy-les-Pots || align="right" | 522 || align="right" | 60490 || align="right" | 60160
|-
| Coudun || align="right" | 951 || align="right" | 60150 || align="right" | 60166
|-
| Cuvilly || align="right" | 520 || align="right" | 60490 || align="right" | 60191
|-
| Giraumont || align="right" | 585 || align="right" | 60150 || align="right" | 60273
|-
| Gournay-sur-Aronde || align="right" | 581 || align="right" | 60190 || align="right" | 60281
|-
| Hainvillers || align="right" | 65 || align="right" | 60490 || align="right" | 60294
|-
| Lataule || align="right" | 106 || align="right" | 60490 || align="right" | 60351
|-
| Margny-sur-Matz || align="right" | 422 || align="right" | 60490 || align="right" | 60383
|-
| Marquéglise || align="right" | 331 || align="right" | 60490 || align="right" | 60386
|-
| Monchy-Humières || align="right" | 592 || align="right" | 60113 || align="right" | 60408
|-
| Mortemer || align="right" | 176 || align="right" | 60490 || align="right" | 60434
|-
| Neufvy-sur-Aronde || align="right" | 179 || align="right" | 60190 || align="right" | 60449
|-
| La Neuville-sur-Ressons || align="right" | 175 || align="right" | 60490 || align="right" | 60459
|-
| Orvillers-Sorel || align="right" | 422 || align="right" | 60490 || align="right" | 60483
|-
| Ressons-sur-Matz || align="right" | 1 469 || align="right" | 60490 || align="right" | 60533
|-
| Ricquebourg || align="right" | 178 || align="right" | 60490 || align="right" | 60538
|-
| Vignemont || align="right" | 409 || align="right" | 60162 || align="right" | 60675
|-
| Villers-sur-Coudun || align="right" | 1 286 || align="right" | 60150 || align="right" | 60689
|}
 
 

Cantoane în Oise